Mindarus är ett släkte av insekter som beskrevs av Koch 1857. Enligt Catalogue of Life ingår Mindarus i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen granbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Mindarus